L'expression Critics Choice Awards 1999 peut faire référence à :

 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 1999
 la  des Critics Choice Awards, qui a eu lieu en 2000 et qui honora des films sortis en 1999 aux États-Unis